Кубок Футбольної ліги 1988–1989 — 29-й розіграш Кубка Футбольної ліги. Змагання проводилось за системою «плей-оф» серед 92 найкращих клубів Англії та Уельсу. Титул втретє у своїй історії здобув Ноттінгем Форест.

Календар

Перший раунд 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 серпня/5 вересня 1988

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 серпня/6 вересня 1988

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 серпня/6 вересня 1988

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 серпня/7 вересня 1988

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 серпня/20 вересня 1988

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 серпня/6 вересня 1988

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 серпня/7 вересня 1988

|}

Другий раунд 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 вересня/11 жовтня 1988

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 вересня/11 жовтня 1988

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 вересня/12 жовтня 1988

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 вересня/11 жовтня 1988

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 вересня/12 жовтня 1988

|}

1/16 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 листопада 1988

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 листопада 1988

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 листопада 1988

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 листопада 1988

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 листопада 1988

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 листопада 1988

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 листопада 1988

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 листопада 1988

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 листопада 1988

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 грудня 1988

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 грудня 1988

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 січня 1989

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 січня 1989

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 лютого/1 березня 1989

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15/26 лютого 1989

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Футбольної ліги на rsssf  
 Кубок Футбольної ліги на soccerbase  

1988–1989
1988 у футболі
1989 у футболі
1988 в англійському спорті
1989 в англійському спорті